Палатово — название населённых пунктов:

Болгария 
 Палатово — село в Кюстендилской области.

Россия 
 Палатово — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Палатово — село в Инзенском районе Ульяновской области.